Muratet est un patronyme porté notamment par :

 François Muratet (1958-), écrivain français, auteur de roman policier ;
 Louis Muratet (1983-), écrivain français auteur de livres pour enfants.

Homonymie de patronyme